Бока-дель-Рио () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Сотавенто, входит в . Административный центр — город Бока-дель-Рио.

История

Состав 
В состав муниципалитета входит 16 населённых пунктов, в том числе южная часть собственно города Веракрус. Крупнейшие населённые пункты:

Муниципалитеты Веракруса